Dasà, een Italiaanse gemeente
 Dasa (Sanskriet), een Sanskriet woord voor onder meer vijand